John Laird ist der Name folgender Personen:

*John Laird (Philosoph) (1887–1946) schottischer Philosoph und Hochschullehrer
 John Laird (Politiker) (1950), US-amerikanischer Politiker
 John Laird, Baron Laird (1944–2018), britischer Politiker, Unternehmer und Hochschullehrer